Robert Reichert ist der Name folgender Personen:

* Robert Reichert (Politiker) (* 1948), US-amerikanischer Politiker 
 Robert Reichert (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Robert Reichert (Schauspieler) (* 1994), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Robert H. Reichardt (1927–1994), Schweizer Soziologe